O Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-20 de 2023, será a 89.ª edição da principal competição de futebol Sub-20, do estado de Pernambuco e organizado pela Federação Pernambucana de Futebol. A competição reuni clubes de futebol com jogadores nascidos a partir do ano de 2003. O campeão estadual, tem vaga garantida nas competições: Copa do Brasil de Futebol Sub-20 de 2024, como também ser o representante do estado na Copa São Paulo em 2024.

Formato e Regulamento 
No dia 23 de fevereiro, a FPF realizou em salão nobre, o conselho técnico visando o Campeonato Pernambucano Sub-20 2023. A competição está prevista para o mês Abril  e contará com a participação de 13 equipes. Os representantes dos clubes, optaram que será formado um grupo e todos jogarão contra todos em jogos só de ida. Os oito melhores avançam para a fase seguinte. Após o termino da primeira fase, será realizada uma fase eliminatória com jogos de ida e volta, com a final sendo realizado em jogo único. Vale ressaltar que, qualquer desistência ou substituição de algum clube, deverá ser notificado antes da realização do campeonato e da edição do Regulamento Especifico da Competição, o REC.

Formato 
A competição contará com a participação de 13 associações/clubes filiados a FPF-PE e que possuam elencos exclusivamente Sub-20, somente poderão participar do Campeonato os atletas que tenham sido publicados pela DRTL no BID até o último dia útil que anteceder a cada partida. Terá condição de jogo os atletas nascidos a partir de 2003 e competição será é restrita à categoria. O campeonato será dividido em quatro fases, em que todos iram compor um único grupo.

Na Primeira fase, os 13 (treze) clubes irão participar de um grupo em que, todos jogarão contra todos em jogos só de ida, avançando para a fase seguinte, os oito melhores na fase classificatória.

Na Segunda e Terceira fase (Quartas de final e Semifinal), o primeiro colocado enfrenta o oitavo; o segundo enfrenta o sétimo; o terceiro enfrenta o sexto e o quarto enfrenta o quinto, sempre se enfrentando em dois jogos e classificando para a última fase, as duas melhores equipes em seus respectivos grupos.

Na última fase (Final), a decisão do título será decidida entre as duas melhores equipes classificadas até aqui, será disputada em jogo único. Caso aja igualdade no tempo regulamentar da partida, o desempate será feito por disputa de pênaltis.

Critérios de Desempate 
Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes ao final da Primeira e Segunda Fase, no grupo, o desempate para efeito de classificação será definido observando-se os critérios abaixo, aplicados à fase:
 Maior número de vitórias;
 Maior saldo de gols;
 Maior número de gols pró;
 Menor número de cartões vermelhos recebidos;
 Menor número de cartões amarelos recebidos;
 Sorteio.

Em caso de empate nas partidas da Terceira e Quarta Fase, o desempate para indicar o vencedor será observando-se o critério abaixo:
 Cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela International Board.
 A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada até 10 (dez) minutos após o término da partida.

Equipes Participantes

Primeira Fase

Tabela

Segunda Fase

Final

Premiação

Classificação final 
Somando os pontos de todas as para assim definir o representante do estado na Copa do Brasil de Futebol Sub-20 de 2024.

Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-20
Futebol de 2023 em Pernambuco